It Can't Be Done – film del 1918 diretto da Sidney M. Goldin
 It Can't Be Done – film del 1948 prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer